Maraton w Rydze (łot. Rīgas maratons) – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Rygi, na Łotwie. Pierwsza edycja zawodów odbyła się w 1991 roku. Przy okazji imprezy odbywają się również biegi na krótszych dystansach.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu w Rydze:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa maratonu

Lekkoatletyka na Łotwie
Ryga
Sport w Rydze